Abzockerei steht 
 umgangssprachlich für verschiedene kriminelle Handlungen im Zusammenhang mit (meist gewerblichem) Betrug
 für die  Eidgenössische Volksinitiative «gegen die Abzockerei»